EPRA steht für:
 European Platform of Regulatory Authorities, ein Gremium der europäischen Landesmedienanstalten
 European Public Real Estate Association, Interessenverband börsennotierter Immobilienunternehmen, Namensgeber des EPRA-Index
 Flughafen Radom-Sadków (IATA-Code), polnischer Flughafen

Abkürzung